La Coppa Titano 2009-2010 ha preso avvio il 12 settembre 2009.

Come di consueto le quindici squadre del campionato sammarinese sono state suddivise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

La finale si è disputata allo Stadio Olimpico di Serravalle ed ha visto prevalere il Tre Fiori sul Tre Penne con il punteggio di 2 a 1.

Prima fase

Gruppo A 
  - Borgo Maggiore
  - Serravalle
  - San Marino
  - Fiorentino
  - San Marino

Gruppo B 
  - Faetano
  - Serravalle
  - Serravalle
  - Montegiardino
  - Chiesanuova

Gruppo C 
  - Domagnano
  (Borgo Maggiore)
  - Fiorentino
  - Borgo Maggiore
  - Acquaviva

Seconda Fase

Quarti di finale
21 aprile 2010

Semifinali
24 aprile 2010

Finale
29 aprile 2010 allo Stadio Olimpico di Serravalle

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della Coppa Titano